Роберт Стюарт (; ок. 1340—3 сентября 1420), 1-й герцог Олбани (с 1398 года), граф Файфа (с 1371), Ментейта (с 1361), Бьюкена (1394—1406), Атолла (1403—1406), — ведущий политический деятель Шотландии конца XIV—начала XV века, регент страны в период правления трёх королей (Роберта II, Роберта III и Якова I).

Молодые годы 
Роберт Стюарт был третьим сыном короля Шотландии Роберта II и Элизабет Мур, рождённым до заключения официального брака. Уже в 1382 году Роберт, граф Файф, был назначен лордом великим камергером Шотландии, ответственным за сбор доходов в королевскую казну. После того, как наследник престола, граф Каррик, вследствие травмы оказался неспособным к исполнению государственных обязанностей, Роберт Стюарт в 1389 году был назначен регентом-«хранителем» королевства, действующим под контролем парламента, и сохранил этот пост после вступления на престол Шотландии в 1390 году своего старшего брата Роберта III.

Став регентом, Роберт Стюарт более чем на 30 лет сохранил свои лидирующие позиции в системе управления Шотландии. Не будучи выдающимся военачальником, Роберт Стюарт понимал важность опоры в военных делах на крупнейших баронов страны и активно способствовал организации рейдов шотландских магнатов на английскую территорию в начале XV века. Одновременно граф Файф активно использовал слабость королевской власти в период правления Роберта III: он получил право беспошлинного экспорта шерсти, ему были переданы доходы с таможен нескольких городов и назначено несколько пенсионов из государственной казны. В результате доходы Роберта достигали огромной по тому времени суммы в 2000 фунтов стерлингов в год.

Герцог Олбани 
В 1398 году Роберт Стюарт стал герцогом Олбани, получив титул, свидетельствующий о его королевских амбициях: Albany, Alba — по-гэльски «Шотландия». В то же время господствующие позиции герцога Олбани в королевской администрации были оспорены старшим сыном короля Роберта III, Давидом Стюартом, герцогом Ротсеем. По инициативе Давида Стюарта парламент страны в 1399 году обвинил герцога Олбани в ненадлежащем управлении страной и отстранил его от власти. Реванш наступил в 1402 году Роберт Стюарт захватил Ротсея, который и умер под арестом в Фолклендском замке герцога Олбани. Король Роберт III объявил о невиновности Олбани в смерти своего сына. Роберт Стюарт вновь стал фактическим главой Шотландии.

Правитель Шотландии 
В 1406 году умер король Роберт III. Новый король Шотландии — двенадцатилетний Яков I Стюарт — находился в английском плену. Герцог Олбани был провозглашен правителем Шотландии и сконцентрировал в своих руках всю полноту власти в стране.

Внешняя политика 
Основной проблемой внешней политики герцога Олбани стала борьба за возвращение из английского плена шотландских дворян, захваченных в битве при Хомильдон-Хилле, включая сына герцога Олбани, Мердока Стюарта, при сохранении как возможно дольше в английском плену короля Якова I. Ведя переговоры о перемирии и даже заключении мирного договора с Англией, герцог Олбани одновременно поддерживал оппозиционные английскому королю Генриху IV силы: графа Нортумберленда, Оуайна Глиндура. В 1416 году Олбани удалось добиться освобождения из английского плена своего сына Мердока за выкуп в 10 тыс. фунтов стерлингов. Король Яков I при жизни герцога Олбани так и не был освобожден.

В 1409 году возобновились военные действия с Англией. Шотландские отряды захватили и разрушили Йедбург. В результате под властью Англии осталось лишь два шотландских города — Роксборо и Берик-апон-Туид. Военные действия, однако, велись без особой энергии. Лишь в 1417 году, в условиях завоевания англичанами Нормандии, Шотландия пришла на помощь своему союзнику Франции, направив крупную армию, командовал которой сам регент, в северную Англию. Но осада шотландцами Роксбурга и Берика успеха не принесла. В 1419 году во Францию был направлен шотландский экспедиционный корпус во главе с сыном регента, Джоном Стюартом, графом Бьюкена, для поддержки военных операций дофина Карла.

В период Великого раскола герцог Олбани сохранял традиционную для Шотландии поддержку авиньонского папы, в то время как король Яков I через своих представителей активно участвовал в Констанцском соборе, на котором был преодолён раскол церкви. Лишь давление университета и парламента Шотландии вынудило герцога Олбани в 1418 году признать Мартина V, нового папу, главой единой католической церкви.

Внутренняя политика 
Эффективный политик, герцог Олбани умело использовал конфликты между различными группами шотландских баронов для поддержания своей власти и управления страной. Лавируя между Дугласами, Данбарами и многочисленными представителями рода Стюартов, Олбани усиливал своё влияние в стране.

Основным противником регента стал Дональд Макдональд, лорд Островов, лидер гэльского запада страны, который вел фактически независимую от Шотландии политику, вступая в соглашения с Англией и Францией. В 1410 году противостояние Олбани и лорда Островов вылилось в военный конфликт за право наследования северо-шотландского графства Росс. Борьба за Росс, завершившаяся компромиссом, показала равновесие гэльских и английских сил в Шотландии.

В период правления герцога Олбани в Шотландии появляются первые протестанты — сторонники учения Уиклифа. Борьба с еретиками способствовала важнейшему культурному событию в Шотландии начала XV века — основанию в 1410 году первого в стране Сент-Эндрюсского университета.

Роберт Стюарт умер в 1420 году и был погребён в Данфермлинском аббатстве.

Семья 
Герцог Олбани был дважды женат: на Маргарет Грехем (ум. около 1380) и Мюриэле Кейт (ум. около 1449). От двух браков он имел восемь дочерей и четырёх сыновей: Мердока (1362—1425), 2-го герцога Олбани, Джона (1380/1381—1424), графа Бьюкена и коннетабля Франции, Эндрю (ум. до 1413) и Роберта (ум. 1424), графа Росса.

Примечания 

графы Атолл
Графы Бьюкен
Герцоги Олбани
графы Ментейт
Роберт
Регенты Шотландии
Лорды великие камергеры Шотландии
Графы Файф